Miejscowości w USA:
 Whiteville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Whiteville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardeman
Gminy w USA:
 Whiteville (ang. Whiteville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Whiteville (ang. Whiteville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Whiteville (ang. Whiteville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Whiteville (ang. Whiteville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus